Майкл Ке́ннет Уи́льямс (; 22 ноября 1966 — 6 сентября 2021) — американский актёр и танцор. Пятикратный номинант на премию «Эмми». Наиболее известен по ролям в сериалах «Прослушка» (2002—2008) и «Подпольная империя» (2010—2014).

Ранние годы 
Уильямс родился и вырос в Бруклине, Нью-Йорк, в семье отца-афроамериканца из Южной Калифорнии и матери из Нассау, Багамы. Он учился в школе George Westinghouse Career and Technical Education High School. Согласно ДНК-анализу, Уильямс частично произошёл от народа Менде, проживающего в Сьерра-Леоне.

Карьера 
Уильямс поступил в National Black Theatre в Нью-Йорке. После он получил работу в фармацевтической компании. Вдохновившись альбомом Janet Jackson’s Rhythm Nation 1814, он оставил школу и работу, вопреки желанию его семьи, чтобы он продолжил карьеру танцора. В течение года Уильямс посещал звукозаписывающие и танцевальные студии, предлагающие работу. Он получил работу танцора в музыкальном туре певицы Ким Симс, благодаря чему появился в качестве танцора в видеоклипах и на гастролях Джорджа Майкла, Мадонны и других, а также работал в качестве модели. В 1994 году Уильямс поставил клип певицы Кристал Уотерс на песню «100 % Pure Love» в качестве хореографа.

В 2002 году Уильямс получил известность благодаря роли в телесериале «Прослушка». После этого он стал появляться в эпизодах популярных американских сериалов, таких как «Закон и порядок: Специальный корпус», «Шпионка», «Юристы Бостона» и «C.S.I.: Место преступления». В 2007 году Уильямс сыграл в фильме Бена Аффлека «Прощай, детка, прощай», а в 2008 году в фильме «Невероятный Халк» в эпизодической роли гарлемского свидетеля.

В 2009 году Уильямс получил роль в сериале «Филантроп». В том же году он сыграл в фильмах «Жизнь в военные времена» и «Дорога». В 2010 году он получил главную роль в другом сериале, «Подпольная империя», где играл до 2013 года. После, Уильямс появился в сериале «Сообщество», а также в фильмах «Стукач» и «12 лет рабства». В 2014 году он сыграл в фильмах «Робокоп» и «Судная ночь 2».

В 2015 году Уильямс исполнил роль Джека Джи, мужа певицы Бесси Смит, в биографическом телефильме Ди Рис «Бесси», принёсшую ему номинацию на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в мини-сериале или фильме. В 2016 году он начал исполнять ведущую роль в комедийно-драматическом сериале «Хэп и Леонард», завершившемся в 2018 году, а также имел роль в фильме «Кредо убийцы». Он заработал вторую номинацию в качестве лучшего актёра второго плана в мини-сериале или фильме за роль в мини-сериале «Однажды ночью» (2016). В 2017 году Уильямс исполнил роль ЛГБТ-активиста Кена Джонса в мини-сериале ABC «Когда мы восстанем». В 2019 году он получил очередную номинацию как лучший актёр второго плана за роль в мини-сериале «Когда они нас увидят».

Смерть 
6 сентября 2021 года тело Уильямса было обнаружено его племянником в его квартире в Уильямсберге, Бруклин. В качестве причины смерти следствием рассматривается передозировка наркотиков.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры США
Умершие от передозировки наркотиков